Mabrouk ist der Familienname folgender Personen:

 Aal Wild Alyoun Mabrouk, mauretanischer Fußballspieler
 Alim Ben Mabrouk (* 1960), algerischer Fußballspieler
 Hédi Mabrouk (1921–2000), tunesischer Diplomat und Politiker der Sozialistischen Destur-Partei
 Marwan Mansour Mabrouk (* 1989), libyscher Fußballspieler
 Mounir Al-Mabrouk (* 1976), libyscher Fußballspieler
 Patrick El Mabrouk (1928–1993), französischer Mittelstreckenläufer
 Tanig Al-Mabrouk, libyscher Fußballspieler